Chemie Halle steht für:
 Sportclub (SC) Chemie Halle, siehe SV Halle
 Hallescher FC (HFC) Chemie, siehe Hallescher FC